Der Name Comtrade steht für

 ein Unternehmen, siehe Comtrade (Unternehmen)
 eine Außenhandelsdatenbank der Vereinten Nationen, siehe Comtrade (Datenbank)